Slezština je mnohoznačný pojem z oblasti jazykovědy, který může být podle různých hledisek chápán buď jako skupina nářečí tj. slezská nářečí, nebo jako jazyk. Významy mohou být následující:
 Nářečí lechického typu rozšířená v Horním Slezsku a velmi okrajově v Dolním. Tradičně byla označována za jednu z hlavních nářečních skupin polského jazyka nebo jazykovou směs zvanou Wasserpolnisch, ve 21. století je stále více jazykovědců považuje za základ samostatného západoslovanského jazyka a sílí snahy o kodifikaci jeho spisovné podoby. Podrobněji o tom pojednává článek: slezština (lechický jazyk).
 Německá nářečí Slezska dělící se na sedm skupin: Niederländisch na severu Dolního Slezska, Kräutermundart ve středu Dolního Slezska včetně vratislavského nářečí, Gebirgsschlesisch (horská slezština) v podhůří Sudet, Glätzisch (kladskou), Brieg-Grottkauer (břežsko-grodkówskou) a Oberschlesisch (hornoslezskou), k níž patří též vilamovština; po roce 1945 prakticky vymřelá. Podrobněji o tom pojednává článek: slezská němčina.
 Termín z oblasti české dialektologie, který zahrnuje lašská nářečí (nověji nazývaná též slezskomoravská) a tzv. slezskopolská nářečí českého Těšínska (která jsou zároveň součástí slezštiny ve smyslu definice 1). Jedná se v tom smyslu o jednu ze čtyř nářečních skupin českého národního jazyka.

Reference 

 
Slezsko
Nářečí češtiny